Australis –  compagnia di navigazione cilena
 Australis – automobile prodotta fra il 1896 e il 1906
 Australis – gruppo musicale statunitense